

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Świerczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka 
 Świerczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin

Miejscowości na Białorusi 

 Świerczyn – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.

Zobacz też 
 Świerczyn-Bęchy